Gregori I Magne (Roma, ~540 - 604), monjo romà i Papa de Roma, venerat com a sant per diverses confessions cristianes.
 Gregori I el Teòleg, sant venerat a la majoria de confessions cristianes
 Gregori d'Agrigent
 Gregori I de Tusculum (segle X), suposat fill d'Alberic II de Tusculum, senyor de Galeria, Arce i Preneste, i comte de Tusculum
 Gregori I Dadiani, mthavari de Mingrèlia del 1788 al 1791 i del 1794 al 1804, amb una breu interrupció el 1802